Leeuwarden-Fryslân 2018
 Valletta